Transparent har flere betydninger:

 Transparent (folie) – et gennemsigtigt materiale til en overheadprojektor
 Transparent (gennemsigtig) – en egenskab
 Et banner med slagord ved en demonstration